Игры в Группе D на чемпионате мира 2002 года проходили с 4 по 14 июня 2002 года. Группа состоит из Португалии, Польши, США и Южной Кореи.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе G, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы G.

Время указано местное (UTC+9).

Южная Корея — Польша

США — Португалия

Южная Корея — США

Португалия — Польша

Португалия — Южная Корея

Польша — США 

Г